Taisnières est le nom de deux communes françaises du département du Nord, en région Nord-Pas-de-Calais.
 Taisnières-en-Thiérache
 Taisnières-sur-Hon

Voir aussi
 Tannières, commune française de l'Aisne.